Lejoyeux est un patronyme porté notamment par :

 François Lejoyeux (19?-), auteur français de livres-jeux et de jeux de rôle ;
 Pierre Lejoyeux (19?-2018), auteur français de livres-jeux et de jeu de rôle.